Nathalia Melo-Wilson (születési nevén Nathalia Melo Moreira) (Porto Alegre, 1984. január 19. –) amerikai–brazil személyi edző és modell. Az olasz származású Melo 2004-ben költözött Amerikába, ahol már számos fitneszversenyt megnyert. A 2012-es Bikini Olympia győztese.

Jegyzetek

Források 
Életrajza

1984-ben született személyek
Brazil emigránsok az Amerikai Egyesült Államokba
Olasz származású brazilok
Olasz származású amerikaiak
Testépítők
Élő személyek
Amerikai nők